Коамила има више значења:

 Коамила (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Коамила (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Коамила (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику